Olan Lacroix (ur. 23 stycznia lub 21 marca 2001) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Les Diablerets. Pięciokrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2017–2021). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Lacroix bez większych sukcesów startował w zawodach FIS Youth Cup (2014), czy OPA Games. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w marcu 2015, plasując się w Chaux-Neuve w siódmej dziesiątce rozegranych tam konkursów Alpen Cupu. We wrześniu 2015 w Einsiedeln po raz pierwszy wystąpił w zawodach FIS Cup, również zajmując lokaty w siódmej dziesiątce.

W styczniu 2017 w Eau Claire zdobył swoje pierwsze punkty FIS Cup, zajmując dwukrotnie pozycje w trzeciej dziesiątce. W lutym 2017 w Park City wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym zajął 51. lokatę, a w rywalizacji drużynowej z reprezentacją swojego kraju był 8. W marcu 2017, za sprawą zajęcia 16. miejsca w Hinterzarten, zdobył swoje pierwsze w karierze punkty Alpen Cupu.

W grudniu 2017 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie plasując się w siódmej dziesiątce rozegranych tam konkursów. W lutym 2018 po raz drugi w karierze wystartował na mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 58., a w zawodach drużynowych zajął 10. pozycję. Rok później w światowym czempionacie juniorów indywidualnie uplasował się na 39. lokacie, a drużynowo na 9. miejscu. W 2020 na mistrzostwach świata juniorów był 44. indywidualnie i 8. drużynowo, a w 2021, w swoim ostatnim starcie w zawodach tej rangi, zajął 29. miejsce w rywalizacji indywidualnej.

W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni startował w grudniu 2021, zajmując 56. i 45. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. W czerwcu 2022 zakończył karierę sportową i został jednym z asystentów w szwajcarskiej federacji.

Z zespołem Romandyjskiego Związku Narciarskiego (SROM) czterokrotnie zdobył brązowe medale mistrzostw Szwajcarii w konkursach drużynowych – w 2013, 2017, 2018 i 2019. Stawał również na podium mistrzostw kraju w rywalizacji juniorów.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty O. Lacroix na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001